Екатери́на Меще́рская:
 Мещерская, Екатерина Александровна (1901—1994) — княжна, мемуаристка.
 Мещерская, Екатерина Николаевна (1806—1867) — княгиня.